Ames Research Center, Исследовательский центр Эймса — одно из крупнейших научно-технических подразделений НАСА.
 ARC International — компания-разработчик одноименной архитектуры конфигурируемых микропроцессоров.
 ARC — формат архивирования ARC, запатентован компанией Software Enhancement Associates (SEA).
 Arc (язык программирования) — язык Лисп-семейства
 Atlantic Rally Cup — ежегодная трансатлантическая регата.
 Усовершенствованные RISC-вычисления (, сокращённо ) — спецификация, пропагандировавшаяся ныне не существующим Консорциумом по перспективным вычислительным средам (ACE), в которой изложен стандарт аппаратного обеспечения и микропрограммы для компьютеров на основе RISC микропроцессоров MIPS.
  () — улучшение в управлении памятью в языках программирования Objective-C, Swift и Vala.
 ARC(K) — американская опытная колёсная амфибийная машина на воздушной подушке.
 Реверсивный звуковой канал (, ARC) — технология, с помощью которой можно передавать  объёмный звук через любое промежуточное устройство (к примеру, ресивер домашнего кинотеатра) без использования отдельного оптического аудиокабеля (см. HDMI).